Орс — многозначный термин:

 Орс — город в Дании на полуострове Иммерлан, являющийся центром коммуны Вестиммерланн в регионе Северная Ютландия.
 Орс — деревня в России, в Болховском районе Орловской области.
 Орс — река в России, протекает в Орловской области. Левый приток реки Нугрь.
  — коммуна во Франции, в департаменте Нор.

См. также 
 ОРС
 Орсе
 Орси